Beauchamps (Manche)
 Beauchamps (Somme)
ook:
 Beauchamp,  Val-d'Oise
 Beauchamps-sur-Huillard,  Loiret